Aña

Insectos
Anisoptera infraorden de insectos odonatos, uso común de la palabra libélula en aquellos países donde se diferencia del caballito del diablo
Odonata orden de insectos, interpretación más amplia del término libélula

Las siguientes familias son conocidas como libélulas
Suborden Epiprocta; no pueden plegar las alas al posarse
Aeshnidae
Libélula común, libélula verde o libélula de junio (Anax junius)
Gomphidae
Libellulidae
Todas las especies del género LibellulaLibélula de vientre plano (Libellula depressa), distribuida principalmente en Europa Occidental y Oriental

Suborden Zygoptera; pliegan las alas al posarse y quienes los diferencian de las libélulas les dicen caballitos del diablo
Calopterygidae
Libélula azul (Calopteryx splendens), distribuida en Eurasia
Coenagrionidae
Libélula común azul (Enallagma cyathigerum)'', es común en toda Europa, a excepción de Islandia.

Otros usos
Libélula (álbum), el primer álbum de estudio de la cantante y compositora mexicana Laura Caro

Odonata